Die Liste der Landtagswahlergebnisse in Bayern gibt die Ergebnisse der Wahlen zum Bayerischen Landtag seit 1919 wieder. Grundlage der Landtagswahlen in Bayern sind die  Verfassung des Freistaats Bayern vom 14. August 1919 beziehungsweise die Bayerische Verfassung vom 8. Dezember 1946.

Übersicht

Wahlergebnisse

Sitzverteilung 

Fußnoten:

Siehe auch 

 Landtagswahl in Bayern 2018
 Politisches System Bayerns
 Bayerische Staatsregierung
 Bayerischer Ministerpräsident
 Bayerisches Landtagswahlsystem
 Geschichte Bayerns

!